Toyama pode referir-se a:
Toyama - província japonesa;
Toyama - capital da província de Toyama, no Japão.

Desambiguação